— японский аниме-сериал, созданный студией Production I.G (режиссёр Рютаро Накамура) и созданные по нему манга и видео-игра. Транслировался по телеканалу WOWOW с 18 октября 2007 года по 4 апреля 2008 года. Всего выпущены 22 серии аниме.

Сюжет 
Действие происходит в небольшом провинциальном посёлке Суитэн в регионе Кюсю. Главная особенность этой местности то, что в древности здешние горы были местами поклонения богам и поэтому она сильно пропитана сверхъестественной силой и изобилует местными духами. Главный герой Таро вдруг обнаруживает в себе способность во время сна выходить из своего тела в образе духа и путешествовать свободно в пространстве. Такие же способности обнаруживают в себе одноклассники Таро — Макото и Масаюки. Собравшись вместе, ночью, в образе духов, они отправляются в различные заброшенные уголки местности. Таро стремится увидеть снова свою покойную сестру в образе духа, Макото пытается узнать истинную причину смерти его отца, а Масаюки стремится узнать, чем именно занимается его отец в лаборатории.

Персонажи

Главные герои
 - Главный герой. Мальчик, страдающий нарколепсией по причине страшных событий, произошедших 11 лет назад. Злоумышленник похитил Таро и его старшую сестру и держал их в заброшенной больнице привязанными к кроватям без воды и еды несколько дней. Сестра Таро умерла у него на глазах. После этого парень в течение жизни страдал из-за страшных видений и снов, где всё время видел свою умирающую сестру, не помня при этом, её лицо и последние слова. Таро способен высвобождать свой дух во время сна и путешествовать в пространстве. Сначала он делал это не осознанно. Но позже он стал регулярно «выходить из тела» вместе со своими одноклассниками. Сначала, в форме духа, он был похож на эмбриона, но позже сумел принять человеческий облик. В форме духа способен видеть остальных духов. Считает, что это поможет ему найти свою сестру. Позже однако решает, что Мияко является реинкарнацией сестры, чем сильно обижает её. После всех событий его перестали преследовать видения покойной сестры.

Сэйю: Кэнсё Оно

 - Одноклассник Таро. Антисоциальный и грубый подросток, который всё время прогуливает школу и предпочитает в одиночестве играть на гитаре в своей комнате. По его словам причина кроется в том, что его мать ударила маленького Макото по голове. Его клан является побочным ответвлением клана Комори и находится во враждебных отношениях с ним. Также семья Макото образовала когда-то новую религию во главе которой встали жрицы Химэко, по стечению обстоятельств являвшиеся бабушками Макото. Стремится узнать правду о смерти отца, которая связана с заброшенной больницей, где был заключён маленький Таро с сестрой. После того, как отец с друзьями посетил это здание, он позже покончил самоубийством. Макото уверен, что виной всему некие потусторонние силы, заключённые в руинах больницы. По мере того, как он продолжает выходить из тела, через какое-то время он обучается принимать облик волка. Ненавидит свою мать за то, что та после смерти отца бросила сына, однако когда она попыталась покончить самоубийством и перерезала себе вены, Макото спас её. Позже она признаётся ему, что злоумышленник похитил именно его 11 лет назад, но благодаря связям его бабушка благополучно забрала Макото, предложив похитителям вместо него детей клана Комори. После этого отец Макото покончил с собой, а его мать не смогла вынести того, что знала и сбежала из дома Огами, оставив сына. По мере развития сюжета Макото перестаёт вести одинокий образ жизни и начинает общаться с Таро и Масаюки. Позже отец Таро дарит Макото гитару, которая раньше принадлежала его отцу. В конце истории в бодрствующим состоянии может высвобождать свой дух в образе огромного волка.

Сэйю: Соитиро Хоси

 - Новый одноклассник Таро, который приезжает из Токио. Является инициатором идеи посетить вместе с Таро и Макото заброшенную больницу. Страдает акрофобией, так как на его глазах школьник выбросился из верхнего этажа на смерть. Для того, чтобы побороть свой страх, он играет в игру через виртуальные очки, где нужно летать и стрелять во врагов. В образе духа его страх высоты исчезает. Отец Масаюки работает в лаборатории и молодой человек, решив в образе духа понаблюдать за отцом, узнаёт, что тот изменяет жене и участвует в разработке неких биоидов. Мать Масаюки всё время играет в тетрис на телевизоре. Какое-то время Масаюки наблюдал за одноклассником, над которым издевались другие парни, но однажды решил заступиться за него, и на какое то время стал новым козлом отпущения. Однако когда один из хулиганов увидел его в образе духа, они стали его опасаться.

Сэйю: Дзюн Фукуяма

 - Девочка из младших классов, которая способна видеть духов, в том числе и главных героев, когда они выходят из своих тел. Она живёт вместе со своим отцом в храме на горе. Несмотря на свой возраст, у неё очень спокойный и серьёзный характер, она часто ругает главных героев из-за их поведения и следит, чтобы отец не увлекался алкоголем. Из-за того, что она может видеть духов и даже чувствовать смерть людей, одноклассницы начинают игнорировать и бояться её. Примечательно, что Мияко очень похожа на покойную сестру Таро и родилась примерно в то время, когда умерла его сестра. Вследствие этого Таро решил, что Мияко является реинкарнацией его сестры. Однако та расплакалась в ответ, утверждая, что хочет быть сама собой. После того, как её отец попадает в больницу, её принуждают стать новой жрицей клана Огами, однако позже Таро вместе с друзьями спасает её.

Сэйю: Акико Ядзима

Второстепенные персонажи
 - Отец Мияко и хозяин храма. Когда-то давно читал лекции в качестве ассистента в университете Токио, где Рэйка Отори была его ученицей. Был когда-то другом отца Макото и посетил с ним заброшенную больницу. Упал с лестницы и был госпитализирован. В конце истории помогал главным героям спасти Мияко.

Сэйю: Ясунори Мацумото

 - Новый психолог Таро, который прибивает из Токио. Он проводит ежедневные практики с Таро и объясняет множество психологических определений и терминологий. Сначала не верит в существование сверхъестественного и объясняет видения Таро не что иное, как особенности психических отклонений. Однако сам однажды прослушивая записи Таро, внезапно переносится с сцену, где видит умирающую сестру Таро. А потом снова видит её в школе. После этих событий решает изучить свой мозг. В конце истории признаётся Таро, что его главная цель была в изучении его мозга. По его мнению Таро обладает уникальными особенностями, однако так и не выявил никаких отклонений. Ацуси также помогает матери Таро, которая после смерти дочери находилась всё время в стрессовом состоянии, однако после собеседования с ним приобретает душевный покой.

Сэйю: Ёсинори Фудзита

 - Невропатолог, работает в местной лаборатории и регулярно выписывает лекарства для своей матери. Вместе с Ацуси изучала мозг Таро. Принимает участие в разработках биоидов. Когда Масаюки в форме духа следил за ней и отцом в лаборатории, она словно ощущала его присутствие и догадалась, что это был именно Масаюки. Поскольку он и так уже достаточно знал, решила открыть ему свою истинную цель пребывания в лаборатории. В конце истории помогает главным героям спасти Мияко.

Сэйю: Митико Нэя

 - Одноклассник Масаюки и Макото. Появляется в середине сериала. Изначально над ним всё время издевались одноклассники, но позже Масаюки решает защитить Митио. После этих событий Митио решает следовать заглавными героями и те иронично рассказывают о своём внетелесном опыте. Тот, однако, им верит и сам вскоре тоже начинает освобождаться из тела. Позже он в облике духа защищает духов умерших биоидов от разъярённых духов и помогает в спасении Мияко.

Сэйю: Синтаро Асанума

 - Глава семьи Огами, жрица и бабушка Макото. В молодости была очень красивой женщиной, её красоту, по мнению окружающих унаследовал сын, а также и внук — Макото. После инцидента 11 лет назад она решает сделать своего сына Хидео (отца Макото) новым духовным лидером клана, но тот кончает жизнь самоубийством. Позже Химэко категорически отрицает, что смерть сына связана с ней, и запрещает Макото входить в его комнату. Сам Макото ненавидит свою бабушку и называет её старой ведьмой. Когда-то после второй мировой войны Химэко была очень красивой, властной женщиной, и располагала огромной властью. Так среди её подчинённых были влиятельные политики того времени. Умирает от приступа, примечательно, что в этот момент Макото пожелал ей смерти.

Сэйю: Икуко Тани

Медия

Аниме
Аниме-сериал, был создан студией Production I.G. Сценарий к сериалу написал Масамунэ Сиро, известный по созданию манги
Призрак в доспехах. При этом над сценарием и дизайном персонажей мангака начал работать ещё в 1987 году. Сериал был впервые представлен на международной токийской выставке аниме в 2007 году. Многие члены авторского состава известны, благодаря работе над другими известными аниме-сериалами: Режиссёр аниме — Рютаро Накамура (Эксперименты Лэйн, Kino's Journey); сценарист — Тиаки Конака (Эксперименты Лэйн, Texhnolyze, The Big O), дизайнер персонажей и анимации — Марико Ока (Адская девочка) и арт-директор — Хиромаса Огура (Spirit of Wonder, Jin-Roh, Призрак в доспехах). Сериал начал трансляцию в Японии по телеканалу WOWOW 18 октября 2007 года, в 23:30 по местному времени. Аниме было лицензировано компанией Sentai Filmworks для показа на территории США. Первая часть сериала была выпущена 20 октября 2009 года, вторая часть — 15 декабря 2009 года.

Список серий

Музыка 
За музыкальное сопровождение отвечает композитор Китадзато Рэйдзи.

Начальная тема:

«Call My Name ~Kazenari no Oka» — исполняет Юкка

Завершающая тема:

«Poltergeist» — исполняет Кодзима Маюми

Манга
На основе аниме-сериала была выпущена манга, автором которой является Масанумэ Сиро с иллюстрациями Канаты Асахи. Манга публиковалась в журнале Comic Blade. Всего выпущено 2 тома манги.

Игра
Также 31 июля 2008 года на основе аниме компанией 5pb была выпущена одноимённая видеоигра.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 Аниме на сайте WOWOW 
 

Оригинальные аниме